Hammermühlbach ist ein Gewässername:

 Hammermühlbach (Bayerische Schwarzach), rechter Nebenlauf der Bayerischen Schwarzach bis nach dessen Hammermühle in der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Hammermühlbach (Kollbach), linker Zufluss des Kollbachs (zur Donau) in Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hammermühlbach (Nister), rechter Nebenlauf der („Großen“) Nister bei Nister, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hammermühlbach (Pfreimd), linker Nebenlauf der Pfreimd in Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hammermühlbach (Pielach), linker Mühlkanal der Pielach bei Hofstetten-Grünau, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hammerbach